Sälö kan syfta på följande platser:

Sverige 

 Sälö, Kungälvs kommun, ö och fyr, 
 Sälö, Sotenäs kommun, ö och fyr (Hållö Sälö),

Åland 

 Sälö (Vårdö, Åland),